Luoghi del Messico:
La Misión (Aguascalientes)
La Misión (Bassa California)
La Misión (Chihuahua)
La Misión (Coahuila)
La Misión (Hidalgo)
La Misión (Sinaloa)
La Misión (Sonora)
La Misión (Tamaulipas centrale)
La Misión (Tamaulipas settentrionale)